Келети () — венгерская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Келети, Агнеш (род. 1921) — венгерская гимнастка, позже израильский тренер по гимнастике.
 Келети, Густав Фридрих (1834—1902) — венгерский искусствовед и пейзажист.
 Келети, Дьёрдь (род. 1946) — председатель комитета по обороне парламента Венгрии.
 Келети, Карл (1833—1892) — венгерский статистик.
 Келети, Мартон (1905—1973) — венгерский кинорежиссёр.

Топоним 
 Келети — железнодорожный вокзал в Будапеште.